Opatovce steht für Ortsnamen in der Slowakei:

 Gemeinde Opatovce im Okres Trenčín, siehe Opatovce
 Ortsteil Opatovce der Gemeinde Výčapy-Opatovce
 Gemeinde Opatovce nad Nitrou im Okres Prievidza
 Namensbestandteil der Gemeinde Livinské Opatovce im Okres Partizánske
 früherer Name des heutigen Košicer Ortsteils Vyšné Opátske
 früherer Name des heutigen Ortsteils von Lučenec, Opatová
 früherer Name (Hronské Opatovce) des heutigen Ortsteils von Nová Dedina, Opatová
 früherer Name des heutigen Ortsteils von Zlaté Moravce, Opatovce nad Žitavou
 früherer Name des heutigen Ortsteils von Žiar nad Hronom, Horné Opatovce